Falkon – sprzęt laboratoryjny, probówka wirówkowa
 Falkon – konwent fanów fantastyki odbywający się raz w roku w Lublinie
 Falkon – imię męskie
 Falkon – historyczna broń palna

Zobacz też 
 Falcon